Боселли — фамилия. Известные носители:
 Боселли, Мауро (род. 1985) — аргентинский футболист, нападающий мексиканского клуба «Леон».
 Боселли, Паоло (1838—1932) — итальянский политик и государственный деятель, премьер-министр Италии с 18 июня 1916 года по 29 октября 1917 года.